Gataric oder Gatarić ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Gatarić (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Danijel Gatarić (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Goran Gatarić (* 1961), serbischer Maler
 Nikola Gatarić (* 1992), kroatischer Fußballspieler